Willin' (Jon Randall), een muziekalbum van Jon Randall uit 1999
 ''Willin''' (Little Feat), een lied van Little Feat, geschreven door leadzanger Lowell George in 1970